Готор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аранда. Занимает площадь 15,26 км². Население — 399 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы